Gymnasiehusen eller Gymnasiehuset är två sammanbyggda fastigheter på Riddarholmen i Stockholm

Västra Gymnasiehuset – en byggnad på Riddarholmen i centrala Stockholm
Östra Gymnasiehuset – ett hus på Birger jarls torg 7 på Riddarholmen i centrala Stockholm